Appuntamento con il destino (Favorite Son) – miniserie televisiva statunitense del 1988 diretta da Jeffrey Bleckner.
Appuntamento con il destino – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1971 al 1973.